

Стшижевиці — гміна в Люблінському повіті Люблінського воєводства
 Стшижевиці — село в однойменній гміні Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Стшижевиці — село в гміні Клюкі Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Стшижевиці — село в гміні Свенцехова Лещинського повіту Великопольського воєводства